Celia González de Rovirosa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Celia González de Rovirosa, Cárdenas, ort, Tabasco, 
 Celia González de Rovirosa, Macuspana, ort, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar